Арси́-сюр-Об () — коммуна во Франции, находится в регионе Шампань — Арденны. Департамент — Об. Административный центр кантона Арси-сюр-Об. Округ коммуны — Труа.

Код INSEE коммуны — 10006.

Коммуна расположена приблизительно в 140 км к востоку от Парижа, в 50 км южнее Шалон-ан-Шампани, в 27 км к северу от Труа.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 3019 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 1802 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1289 были экономически активными, 513 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 68,6 %). Из 1289 активных работали 1066 человек (598 мужчин и 468 женщин), безработных было 223 (108 мужчин и 115 женщин). Среди 513 неактивных 125 человек были учениками или студентами, 164 — пенсионерами, 224 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок XVIII века. Памятник истории с 1983 года
 Церковь Сент-Этьен (XVI век). Памятник истории с 1840 года
 Вблизи городка 20-21 марта 1814 года состоялось сражение при Арси-сюр-Обе между армией Наполеона и Главной армией союзников в ходе кампании 1814 года.

Города-побратимы 
  Гомаринген (Германия)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Об